Șimian je název dvou obcí v Rumunsku:

 Șimian (župa Bihor) – obec v župě Bihor
 Șimian (župa Mehedinți) – obec v župě Mehedinți